Powellia är ett släkte av svampar. Powellia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Powellia